Râu Alb (dt. weißer Fluss) ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Râu Alb (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Râu Alb (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara